Big Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Rock Township (Arkansas)
 Big Rock Township (Illinois)